Луций Пинарий Мамерцин (Lucius Pinarius Mamercinus) е име на:

 Луций Пинарий Мамерцин Руф, консул 472 пр.н.е.
 Луций Пинарий Мамерцин, консулски военен трибун 432 пр.н.е.